Les Corts steht für:

 Les Corts (Barcelona), einer der zehn Stadtbezirke von Barcelona
 Les Corts (Stadtviertel), eines der drei Stadtviertel des Stadtbezirks Les Corts in Barcelona
 Camp de Les Corts, ein ehemaliges Stadion des FC Barcelona

Siehe auch:
 Corts